Hitlerdeutschland oder Nazi-Deutschland steht für:

 Zeit des Nationalsozialismus, auch NS-Diktatur, Regierungszeit der NSDAP (1933–1945)
 NS-Staat, das Deutsche Reich unter nationalsozialistischer Herrschaft